Ночная стража:
 Ночная стража — у древних народов, до разделения времени на часы, самый небольшой промежуток времени.

Другое
 «Ночная стража» (1991) — рассказ, дебютное произведение российского фантаста Василия Щепетнёва (род. 1955).
 «Ночная Стража» — организация из вымышленной вселенной телесериала «Вавилон-5» (1993—1998).
 «Ночная стража» (2002) — роман английского писателя Терри Пратчетта; полицейская организация в его вымышленной вселенной.

См. также 
 Стража | Ночной дозор | Ночные стражи
 Суточный богослужебный круг
 «Легенды ночных стражей»